Il doppio del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Ardinghi e Davide Sanguinetti che hanno battuto in finale Nebojša Đorđević e Dušan Vemić 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Dušan Vemić (finale)
 Massimo Ardinghi /  Davide Sanguinetti (Campioni)

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Jérôme Hanquez /  Régis Lavergne (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 1999